Alvord ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alvord (Iowa), im Lyon County
 Alvord (Missouri), im Mercer County – nicht mehr existent
 Alvord (Texas), im Wise County
 Alvord (West Virginia), im Roane County

Personen:
 Benjamin Alvord (Mathematiker) (1813–1884), US-amerikanischer Mathematiker und Botaniker
 Benjamin Alvord, Jr. (1860–1927), US-amerikanischer Brigadegeneral
 Burt Alvord (1866–??), US-amerikanischer Gesetzeshüter und Gesetzloser in einer Person
 James C. Alvord (1808–1839), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im US-Repräsentantenhaus für Massachusetts
 Thomas G. Alvord (1810–1897), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Händler und Politiker
 Tiffany Alvord (* 1992), US-amerikanische Sänger- und Songwriterin

Sonstiges:
 Alvord Creek, Fließgewässer im Harney County, Oregon
 Big Alvord Creek, Fließgewässer in Oregon
 Little Alvord Creek, Fließgewässer in Oregon
 Alvord Mine, Mine im San Bernardino County, Kalifornien
 Alvord Oil Field, Ölfeld im Wise County, Texas
 Alvord Park (Arizona), Park im Maricopa County
 Alvord Park (Connecticut), Park im Litchfield County

Siehe auch:
 Alvord Lake